kismet – przeznaczenie
 Kismet – miasto w USA, w stanie Kansas, w hrabstwie Seward
 Kismet – robot zbudowany w ramach projektu Massachusetts Institute of Technology
 Kismet – program komputerowy pozwalający na sniffing w bezprzewodowych sieciach lokalnych
 Kismet – film z 1944 roku
 Kismet – film z 1955 roku